Bosnië-Herzegovina
 Karaula (Ilijaš), een plaats in de gemeente Ilijaš in Bosnië-Herzegovina
 Karaula (Kakanj), een plaats in de gemeente Kakanj in Bosnië-Herzegovina

Servië
 Karaula (Barajevo), een plaats in de Servische gemeente Barajevo
 Karaula (Prijepolje), een plaats in de Servische gemeente Prijepolje